Kungsväg kan avse:

 Kungsväg (Sverige) – de allmänna vägar som gick mellan angränsande samhällen
 Kungsväg (Danmark) – vägar som enbart fick användas av kungen eller de han gett tillåtelse till
 Persiska kungsvägen (Via Regalis) – en antik väg som byggdes av den persiske kungen Dareios I på 400-talet f.Kr.

Se även 
 Via Regia
 Kungsvägen
 Eriksgata